Andrej Rublëv era il detentore del titolo.

In finale Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Andrej Rublëv con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

  Carlos Alcaraz (semifinale, quarto posto)  Casper Ruud (semifinale, terzo posto)
  Stefanos Tsitsipas (campione)'''

  Andrej Rublëv (finale)
  Cameron Norrie (quarti di finale, quinto posto)
  Borna Coric (quarti di finale, sesto posto)

Tabellone 

Incontro per il quinto posto

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Mubadala World Tennis Championship 2022